

Pessoas
Nicola Vicentino

Localidades
Montebello Vicentino
Bolzano Vicentino
Quinto Vicentino
Montorso Vicentino
Fara Vicentino
Mason Vicentino
Camisano Vicentino
Cornedo Vicentino
Marano Vicentino
Barbarano Vicentino
Nogarole Vicentino

Outros
Grêmio Atlético Vicentino
Vicentina (desambiguação)
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos